Андромаха — персонаж Іліади, дружина Гектора.
 Андромаха (Расін) — п'єса Жана Расіна.